Saint-Vincent-des-Prés (Saône-et-Loire)
Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe)